Balduin Baas – attore tedesco
 David Baas – giocatore di football americano
 Justin Baas – calciatore olandese naturalizzato filippino
 Christina Baas-Kaiser – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
 Roland Baas – calciatore olandese